Ondra ist eine Vornamensvariante von Andreas. Namensträger ist
Óndra Łysohorsky (1905–1989), lachischer Schriftsteller

Ondra ist der Familienname folgender Personen:
 Adam Ondra (* 1993), tschechischer Sportkletterer
 Anny Ondra (1902–1987), deutsch-tschechische Schauspielerin
 Jaroslav N. Ondra (1925–2000), tschechischer evangelischer Theologe und Pfarrer der Böhmischen Brüderkirche
 Jiří Ondra (* 1957), tschechischer Fußballspieler

Ondra steht für:
 Ondra, einen Heimcomputer der tschechoslowakischen Firma Tesla a.s.